Mimbla (fiń. Mymmeli, szw. Mymlan) – starsza siostra Małej Mi w serii książek Tove Jansson Muminki. Jak wszystkie Mimble, zachowuje spokój w każdych okolicznościach i mało co potrafi ją wyprowadzić z równowagi. Ma przy tym dość pragmatyczne podejście do życia.

Mimbla występuje w Pamiętnikach Tatusia Muminka, Lecie Muminków, Zimie Muminków, Dolinie Muminków w listopadzie oraz kilku opowiadaniach.

W Pamiętnikach Tatusia Muminka pojawiają się też inne Mimble  (w tym mama Mimbli, Małej Mi i Włóczykija).

Przypisy

Postacie z Doliny Muminków

fi:Luettelo Muumi-tarinoiden hahmoista#Mymmelin tytär